Louise-Françoise de Bourbon peut faire référence à :
Louise-Françoise de Bourbon (1673-1743), fille légitimée de Louis XIV et de Madame de Montespan ;
Louise-Françoise de Bourbon (1707-1743), fille du duc du Maine et nièce de la précédente.
Homonymie capétienne